Whitestown (Indiana)
 Whitestown (New York)
 Whitestown (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis